Тавату́й — топоним в Невьянском городском округе Свердловской области России.

 Таватуй — озеро.
 Таватуй — посёлок на озере Таватуй.
 Таватуй — село. Образовано как поселение при железнодорожной станции.
 Таватуй — железнодорожная станция Свердловской железной дороги. Расположено в одноимённом селе.

См. также 
 Таватуйский Детдом
 Таватуйская улица